Aitosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Aitosaari (ö, lat 61,68, long 27,29), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Aitosaari (ö, lat 61,34, long 27,70), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar